Soerensenella rotara är en spindeldjursart som beskrevs av Phillips och Grimmett 1932. Soerensenella rotara ingår i släktet Soerensenella och familjen Triaenonychidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lockespindlar
rotara